Gabriela Koukalová z domu Soukalová (ur. 1 listopada 1989 w Jabloncu nad Nysą) – czeska biathlonistka, trzykrotna medalistka olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, zdobywczyni Pucharu Świata.

Kariera 
Pierwszymi międzynarodowymi zawodami, na których wystąpiła były mistrzostwa świata juniorów w Ruhpolding w 2008 roku. Czeszka zajmowała na nich miejsca poza czołową dwudziestką. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Canmore zdobyła swój pierwszy medal - złoto w biegu sztafetowym. Swój kolejny krążek wywalczyła podczas mistrzostw Europy w Ridnaun w 2011 roku, gdzie zajęła drugie miejsce w sprincie. W sezonie 2010/2011 wygrała klasyfikację sprintu Pucharu IBU, a w klasyfikacji generalnej była ósma.

W Pucharze Świata zadebiutowała 11 grudnia 2009 roku w Hochfilzen, zajmując 99. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty zdobyła 5 marca 2011 roku w Chanty-Mansyjsku, gdzie zajęła 25. miejsce w tej samej konkurencji. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła 14 grudnia 2012 roku w Pokljuce, gdzie triumfowała w sprincie. W zawodach tych wyprzedziła Niemkę Miriam Gössner i Nadieżdę Skardino z Białorusi. W kolejnych startach jeszcze 37 razy stawała na podium, odnosząc przy tym kolejne 16 zwycięstw: 7 w sprincie, po 4 w biegu pościgowym i biegu masowym oraz 2 w biegu indywidualnym. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2015/2016, kiedy zwyciężyła w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacjach sprintu, biegu pościgowego i biegu masowego. Była też druga w sezonie 2012/2013, przegrywając tylko z Niemką Laurą Dahlmeier, wygrywając jednocześnie w klasyfikacjach sprintu i biegu masowego. Ponadto w sezonie 2013/2014 była najlepsza w klasyfikacji biegu indywidualnego.

Na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach świata w Novym Měscie razem z Veroniką Vítkovą, Jaroslavem Soukupem i Ondřejem Moravecem zajęła trzecie miejsce w sztafecie mieszanej. W tej samej konkurencji reprezentacja Czech z Soukalovą w składzie zdobyła złoty medal podczas mistrzostw świata w Kontiolahti w 2015 roku. Na tej samej imprezie była też druga w biegu indywidualnym, rozdzielając Rosjankę Jekatierinę Jurłową i Kaisę Mäkäräinen z Finlandii. Kolejne trzy medale zdobyła na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku. Najpierw zwyciężyła w sprincie, zostając jednocześnie pierwszą w historii Czeszką, która tego dokonała. Na podium wyprzedziła Laurę Dahlmeier Francuzkę Anaïs Chevalier. W biegu pościgowym wyprzedziły ją tylko Dahlmeier oraz Białorusinka Darja Domraczewa. Ponadto zdobyła srebrny medal w biegu indywidualnym, plasując się za Dahlmeier a przed Włoszką Alexią Runggaldier.

W 2010 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajęła 60. miejsce w biegu indywidualnym oraz 16. miejsce w sztafecie Podczas igrzysk olimpijskich w Soczi cztery lata później zdobyła dwa srebrne medale. W biegu masowym rozdzieliła Domraczewą i Norweżkę Tiril Eckhoff. Dwa dni później razem z Vítkovą, Soukupem i Moravecem była też druga w sztafecie mieszanej. Była tam też między innymi czwarta w biegu pościgowym i biegu indywidualnym, przegrywając walkę o medal odpowiednio z Teją Gregorin ze Słowenii i Nadieżdą Skardino.

Nie przystąpiła do startów w sezonie 2017/2018 oraz igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu z powodu przewlekłej kontuzji łydek. W 2018 roku wydała książkę pt. Jiná (pol. Inna), w której opisała między innymi bulimię, na którą chorowała jako aktywna zawodniczka oraz konflikt z trenerem reprezentacji i innymi zawodnikami. W 2019 roku zakończyła karierę.

Jej matka – Gabriela Svobodová była biegaczką narciarską, medalistką igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. W maju 2016 r. wyszła za mąż za Petra Koukala, czeskiego badmintonistę, olimpijczyka z Londynu.

W marcu 2021 roku wróciła do nazwiska Soukalová.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czeskie biathlonistki
Czescy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1989